Виндзорский трактат, подписанный в Виндзоре в 1386 году, положил начало англо-португальскому союзу, самому длительному в дипломатической истории, продолжавшемуся вплоть до мировых войн XX века. Союз был закреплён в феврале 1387 года браком Жуана I, первого португальского короля Ависской династии, с Филиппой Ланкастерской, дочерью Джона Гонта. Родившийся в этом браке монарх получил имя деда Филиппы, английского короля Эдуарда III.

На протяжении практически всей своей истории Португалия ценила связи с Англией в качестве противовеса усилению соседней Испании, особенно в годы борьбы англичан и испанцев за мировое господство. Исключение составляет 60-летний период испано-португальской унии, а также Наполеоновские войны (хотя даже тогда португальские монархи в обход блокады торговали с англичанами, а Жуан VI бежал в Бразилию под прикрытием британского флота).

Во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль договорился с Салазаром об аренде британцами военной базы на Азорских островах. В качестве основания для такой договорённости он ссылался в Британском парламенте на более ранний англо-португальский договор 1373 года. Англичане использовали эту базу и в период Фолклендской войны (1982). В то же время Великобритания не поддержала португальцев ни в войне с Индией за Гоа (1961), ни в спорах за «розовую карту» Африки.

Международные договоры Англии
Международные договоры XIV века
История Англии
Международные договоры Португалии
1386 год
Договоры по алфавиту